A competição de luta Greco-romana até 130 kg masculino nos Jogos Olímpicos de 2016 decorreu a 15 de agosto na Arena Carioca 2, no Rio de Janeiro.

Medalhistas 
Mijaín López, de Cuba, sagrou-se pela terceira vez campeão olímpico ao derrotar, na final, o turco Rıza Kayaalp. Nas disputas pelo bronze saíram vencedores o azeri Sabah Shariati e Sergey Semenov, da Rússia.

Resultados
Estes foram os resultados da competição:

Chave superior

Chave inferior

Repescagem

Final

Livre 130 kg masculino